Kabriolet může být:

kabriolet – karoserie u osobního automobilu se sklápěcí střechou nebo i osobní automobil vybavený takovouto karoserií
kabriolet – zastaralý výraz pro dvoukolový jednospřežný kočár s vidlicovou ojí – bryčka
kabriolet (křeslo) – lenoška s opěradlem zakřiveným podle tvaru lidských zad

Poslední kabriolet – román amerického spisovatele Antona Myrera